Urbanisation bedeutet

 Urbanisierung oder
 Urbanización, neue Siedlungsformen außerhalb der Städte z. B. in Spanien